Eugeniu Cociuc (ur. 11 maja 1993 w Kiszyniowie) – mołdawski piłkarz grający na pozycji pomocnika lub lewego skrzydłowego. Reprezentant Mołdawii, zawodnik azerskiego klubu Keşlə Baku. W trakcie swojej kariery grał między innymi w MŠK Žilina, Dacii Kiszyniów, Sabah Baku czy Səbail Baku.

Mecze w reprezentacji

Przypisy 

Ludzie urodzeni w Kiszyniowie
Reprezentanci Mołdawii w piłce nożnej
Piłkarze Dacii Kiszyniów
Piłkarze MŠK Žilina
Piłkarze Sabahu Baku
Piłkarze Səbailu Baku
Piłkarze Keşlə Baku
Urodzeni w 1993